David Wise (1990) – sciatore statunitense
David Wise (1967) – compositore britannico